Zangor este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Elena Zangor (n. 1933), schioare de fond română 
 Ion Zangor (1938-1973), bober român

Nume de familie românești